"Temor a un Planeta Robot" o "Temores de un planeta robot" es el quinto episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 

Cuando entrega un paquete en un planeta en el que solo se permiten robots y se mata a los humanos que entran, Bender se intoxica con el estilo de vida y debe elegir entre quedarse en ese planeta o salvar las vidas de Fry y Leela.

Referencias culturales 

El título viene del disco Fear of a Black Planet de Public Enemy.

El planeta al que hacen el envío se llama chapeck 9 en honor a Karel Čapek, escritor checoslovaco inventor del término "robot".

Este episodio toma elementos del Viaje Undécimo de "Diarios de las Estrellas" novela del célebre escritor polaco Stanislaw Lem. La similitud de la sociedad "robótica" que odia a los humanos, es un referente del mencionado viaje. Sin embargo hasta ahí llegan las comparaciones, ya que la sociedad que plantea Lem los robots son en realidad humanos disfrazados, atemorizados entre sí, pensando que todos son robots. Hay otros capítulos de Futurama que se inspiran y toman argumentos de otros viajes de Ijon Tichy, personaje principal de "Diarios de las Estrellas". Este capítulo también hace referencia a "La Guerra de Los Mundos" de H. G. Wells y a otros temas de la cultura popular.

Cuando comienza la cacería de humanos, el sonido producido por la trompeta del robot es el tono de inicio en las computadoras Mac de Apple.

Véase también 

 Piloto Espacial 3000
 La Serie ha Aterrizado
 Yo, Compañero
 Trabajo de Amor Perdido en el Espacio
 Temor a un Planeta Robot
 Un Pececillo de Dólares
 Mis Tres Soles
 Una Enorme Bola de Basura
 El Infierno Robot
 Un Vuelo para Recordar
 Universidad Marte
 Cuando los Extraterrestres Atacan
 Fry y la Fábrica de Slrum

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999
Películas basadas en obras de Stanisław Lem